CHDK (Canon Hacker’s Development Kit) — резидентная программа для компактных и зеркальных цифровых фотоаппаратов фирмы Canon, базирующихся на процессорах DIGIC, позволяющая значительно увеличить их функциональность и добавляющая недокументированные возможности. Создана сообществом энтузиастов CHDK. Является резидентной программой, но по сложившейся традиции часто называется альтернативной прошивкой.

При использовании CHDK сохраняется полностью базовая функциональность, способ управления и внешний вид меню настроек цифрового фотоаппарата. Дополнительные функции, добавляемые CHDK к основным, настраиваются с помощью альтернативного меню.

Возможности CHDK 
 Съёмка в Raw — это основная функция, ради которой изначально разрабатывалась CHDK. Так как запись происходит в специфический формат, не характерный для Canon, то для последующей обработки необходимо преобразование в формат DNG. Для конвертации существуют программы DNG4PS (сокращение от DNG for PowerShot) и DNG4PS-2. DNG4PS-2 является наследницей DNG4PS, использует её исходные тексты и некоторые файлы. Кроме того, есть возможность сразу записывать снимки в формат DNG, но без входящего в спецификацию DNG lossless-сжатия.
 Отображение заряда батареи — отображается текущий заряд батареи в процентах или вольтах. Для более точного отображения заряда в процентах возможна настройка данной функции, путём указания напряжения полностью заряженного аккумулятора и в разряженном состоянии.
 Отображение фокусного расстояния — отображается фокусное расстояние в мм.
 ГРИП-калькулятор — позволяет определить глубину резко изображаемого пространства.
 Отображение положения зума — отображается текущий цифровой и аналоговый зум. Аналоговый меняется дискретно, цифровой — плавно. Полный зум представляет собой произведение этих двух величин.
 Живая гистограмма — позволяет посмотреть гистограмму будущего снимка в процессе фокусировки фотоаппарата. Возможен вывод канала яркости (L) или трёх каналов цвета (R G B), либо всех четырёх каналов вместе.
 Зебра — в процессе автофокусировки фотоаппарата области, которые получатся на снимке пере- и недоэкспонированными, отмечаются определённым цветом на жидкокристаллическом экране.
 Скрипты — используются языки Lua и uBasic, имеющий простой синтаксис. Использование скриптов позволяет упростить такие операции как серийная съёмка, создание панорам, брекетинг и т. д.
 Изменение степени компрессии при съёмке видео — на данный момент в цифровых фотоаппаратах Canon используется кодек Motion JPG. Использование других кодеков, позволяющих использовать большую компрессию без потери качества, на данный момент не представляется возможным в связи с ограниченной производительностью процессоров DIGIC II и DIGIC III, однако CHDK позволяет изменять битрейт. При активации данной опции битрейт уменьшается в несколько раз.
 Программа для чтения книг на экране фотоаппарата — позволяет отображать содержимое txt файлов на цифровом экране.
 Менеджер файлов — позволяет работать с флеш-памятью как с диском, просматривать её содержимое, удалять файлы и т. д.
 Календарь.
 Игры — на данный момент реализованы 7 игр (в том порядке, в каком они идут в CHDK): змейка, судоку, тетрис, дешифратор, реверси, четыре в ряд и сокобан.
 Фонарик — данная функция работает только для цифровых фотоаппаратов с поворотным экраном. При повороте экрана на 180° происходит его заливка белым цветом максимальной яркости, что позволяет использовать его в качестве фонарика в темноте.
 Укороченные выдержки (вплоть до 1/10000 с), дистанционный спуск — функции, доступные только через скрипты.

Способы получения прошивок 
CHDK для работы требуются адреса различных мест прошивки (кадрового буфера, подпрограммы опроса клавиатуры и т. д.). Чтобы узнать их, нужен дамп прошивки. Для снятия дампов применялись следующие способы:
 модифицированная программа перепрошивки, которая вместо установки новой прошивки записывала имеющуюся на карту памяти. К сожалению, инициализация карты памяти — сложная операция, поэтому дампер удалось написать не под все фотоаппараты;
 «намигивание» прошивки с помощью светодиода подсветки автофокуса. Доступ к этому светодиоду проще, и таким образом удалось взломать, например, S5is.

Поддерживаемые модели цифровых фотоаппаратов 

Список далеко не полный, и постоянно обновляется (полный список смотрите на сайтах CHDK).

Планы развития

См. также 
 DryOS

Примечания

Ссылки 
 Сайт, посвящённый CHDK
 Англоязычный Wiki-ресурс по CHDK
 Основной англоязычный форум

Свободное фотографическое программное обеспечение
RAW
Свободные альтернативные прошивки
Canon
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL